Jüdischer Friedhof Schweinheim steht für:

 Jüdischer Friedhof (Schweinheim), Euskirchen, NRW
 Jüdischer Friedhof (Schweinheim, Aschaffenburg), Bayern